La Ligat ha'Al 2011-2012 è stata la 58ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoffs

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012